23-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 22 по 26 августа 1990 года в польском городе Познань. Были разыграны 22 комплекта наград, в том числе 14 в гребле на байдарках и 8 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 9 || 2 || 6 || 17
|-
| 2 || align=left |  || 5 || 3 || 4 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 6 || 3 || 11
|- 
| 4 || align=left |  || 1 || 0 || 3 || 4
|- 
| 5 || align=left |  || 0 || 3 || 0 || 3
|- 
| 6 || align=left |  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 9 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 10 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 13 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 14 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| 17 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 22 || 22 || 22 ||66
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1990 года 

Спорт в Польше в 1990 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Познани
Август 1990 года